L’écriture gupta (ou gupta brahmi) était utilisée pour écrire le sanskrit et est associée à l’empire Gupta en Inde qui fut une période de prospérité sur le plan matériel et de grands développements religieux et scientifiques. L’écriture gupta descend du brahmi et a donné naissance à l’écriture siddham (dont provient l'écriture tibétaine).

Alphabet

Table Unicode 
La fonte Noto Sans Brahmi des polices Noto (généralement paquet noto-fonts sous Linux) comporte ces caractères.

Lien externe 
 L’écriture gupta

Gupta
Empire gupta